Adam Szal (1953–), polski biskup rzymskokatolicki
 Andrzej Szal (1942–2015), polski hokeista
 Jakub Szal (1970–1994), polski hokeista
 Jakub Szal (1994–), polski hokeista
 Robert Szal, polski hokeista
 Jan Szal (1899–1942), polski konstruktor i wynalazca lotniczy

 Zobacz też 
 Szalik